Ла Арена има више значења:

 Ла Арена (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Арена, Хосе Луис Суарез (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Арена (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Арена (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Арена (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Арена (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Арена (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Арена, Сан Франсиско де лас Аренас (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Арена, Хосе Луис Кабрера Мартинез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Арена (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Арена (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Арена (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Арена (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена, Лас Фресас (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Арена (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Арена (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Арена (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Арена (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Арена (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Арена, Бенавидес (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Арена, Планта Инкубадора (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Арена (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Арена, Ел Роблар (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Арена (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Арена (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Арена (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Арена, Лос Ескарењо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Арена (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Арена (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Арена (Санта Аполонија Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Арена (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арена (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арена (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арена (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арена (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арена (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Арена (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику